El término M23 puede hacer referencia a:

 M23, código Gardiner de jeroglífico que representa una caña o planta de junco.
 Cúmulo abierto M23, un cúmulo abierto en la constelación de Sagitario.
 Movimiento 23 de Marzo, más conocido como M23, grupo rebelde de la República Democrática del Congo.